El Roc Negre: cim rocós del terme municipal de Lles de Cerdanya, a la comarca de la Baixa Cerdanya
 El Roc Negre: cim rocós del límit dels termes comunals de Censà, Mosset i Noedes, a la comarca del Conflent
 El Roc Negre: cim rocós del terme comunal de Vallmanya, a la comarca del Conflent.